Лонг-Пре́ри () — город в округе Тодд, штат Миннесота, США. На площади 6,3 км² (6,1 км² — суша, 0,2 км² — вода), согласно переписи 2010 года, проживают 3458 человек. Плотность населения составляет 566,9 чел./км².

По территории города протекает река Лонг-Прери, в честь которой населённый пункт и получил своё название.

 Телефонный код города — 320
 Почтовый индекс — 56347
 FIPS-код города — 27-38060
 GNIS-идентификатор — 0647139

Примечания

Ссылки 
 Официальный web-сайт города

Города округа Тодд (Миннесота)
Окружные центры Миннесоты